Кирико () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кирико, Джакомо ди (1844—1883) — итальянский художник.
 Кирико, Джорджо де (1888—1978) — итальянский художник, близкий к сюрреализму.
 Кирико, Раиса де (Кальца де Кирико, 1897—1979) — итальянская танцовщица и археолог, жена Джорджо де Кирико. См. также 
 Кирико — вымышленный игровой персонаж медиафраншизы Overwatch.